Ricardo Rojas ist der Name folgender Personen:

* Ricardo Rojas (1882–1957), argentinischer Schriftsteller und Pädagoge
 Ricardo Rojas Frías (* 1955), kubanischer Boxer
 Ricardo Rojas Trujillo (* 1974), chilenischer Fußballspieler
 Ricardo Ismael Rojas (* 1971), paraguayisch-argentinischer Fußballspieler

Ricardo Rojas ist der Name folgender Orte:
 Ricardo Rojas (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Doctor Ricardo Rojas, Ort in der Provinz Chubut, Argentinien